Le terme livrée peut désigner :
 la livrée (uniforme), ensemble des couleurs uniformes que doivent porter le personnel ou les officiers d'une puissance politique ou d'une famille pour marquer leur appartenance ;
 deux espèces de papillons de la famille des Lasiocampidae :
 la Livrée des arbres (Malacosoma neustria),
 la Livrée des prés (Malacosoma castrense) ;
 la livrée cardinalice, palais élevé pour y accueillir un cardinal et sa suite ;
 la livrée est la manière dont le pelotari met la balle en jeu lors des luttes de balle pelote ;
 la décoration unifiée d'un véhicule appartenant par exemple à une compagnie aérienne, ferroviaire ou routier :
 livrées SNCF,
 livrée des aéronefs,
 livrée des formules 1,
 Livrée d'autobus et d'autocars.

Articles connexes 
 Uniforme